De Mexicaanse deelstaat Campeche bestaat uit elf gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Calkiní - Calkiní
 Campeche - San Francisco de Campeche
 Carmen - Ciudad del Carmen
 Champotón - Champotón
 Hecelchakán - Hecelchakán
 Hopelchén - Hopelchén
 Palizada - Palizada
 Tenabo - Tenabo
 Escárcega - Francisco Escárcega
 Calakmul - Xpujil
 Candelaria - Candelaria